Карвялис () — литовская фамилия, в переводе означает голубь.

 Карвялис, Владас Антонович (1902—1980) — литовский и советский военный деятель, генерал.
 Карвялис, Генрикас Витаутас (род. 1933) — советский литовский архитектор.
 
 Карвялис, Пятрас (1897—1976) — литовский политик, министр финансов Литвы (1925—1926).
 Карвялис, Римгаудас (1933—2019) — советский и литовский актёр.
 Карвялис, Юозас (1934—2018) — литовский политик, депутат Сейма (1990—1992).

См. также 
 Павел (Карвелис) — иерарх Элладской православной церкви, митрополит Парамифийский, Филиатесский, Гиромерийский и Паргский (1968—1974).